Визианагарам:

 Визианагарам — город в штате Андхра-Прадеш, Индия.
 Визианагарам — округ в штате Андхра-Прадеш, Индия.